Аполлон Александрович Кузнецов (20 января 1892, Севастополь — 30 августа 1960, Москва) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал (1940).

Биография 
Окончил Морской корпус (1907—1914).

Службу проходил старшим офицером артиллерийской батареи крепости Петра Великого, вахтенным начальником на эсминцах «Сторожевой», «Разящий», линейном корабле «Севастополь» (1914—1918). С февраля 1918 по декабрь 1921 — 2-й помощник командира линейного корабля «Севастополь». С декабря 1921 по декабрь 1924 — командир канонерской лодки «Красное Знамя». С декабря 1924 по апрель 1932 — командир крейсера «Профинтерн», который под его командованием с 22 ноября 1929 по 18 января 1930 совершил переход из Кронштадта в Севастополь. С апреля 1932 по декабрь 1934 — командир крейсера «Аврора». С декабря 1934 по июль 1938 — командир отряда учебных кораблей Балтийского флота. С июля 1938 по ноябрь 1939 — командир Ленинградского военного порта, старший морской начальник в Ленинграде. Приказом № 0604 от 6 ноября 1939 Наркома ВМФ была сформирована Ленинградская военно-морская база Краснознамённого Балтийского флота, командиром которой назначили А. А. Кузнецова. Приказом № 00168 от 5 июля 1940 Наркома ВМФ Ленинградская военно-морская база расформирована. С августа 1940 по август 1941 — командир Беломорской военно-морской базы Северного флота. С августа по ноябрь 1941 — командир экспедиции особого назначения Краснознамённого Балтийского флота. С августа 1941 до февраля 1942 — начальник Аварийно-спасательного управления ВМФ СССР. С ноября 1941 по август 1942 — заместитель начальника Главного управления экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) ВМФ СССР. С августа 1942 по июнь 1943, оставаясь в кадрах ВМФ, находился в распоряжении Наркомата речного флота СССР. С июня 1943 по январь 1945 — заместитель начальника Управления судоподъёмных и аварийно-спасательных работ на речных бассейнах Наркомата ВМФ. С января 1945 — заместитель начальника управления Главного военно-речного управления аварийно-спасательных и судоподъёмных работ Министерства речного флота СССР. С февраля 1947 в отставке.

Скончался в Москве 30 августа 1960 года, захоронен в колумбарии Нового Донского кладбища.

Звания 
 Мичман (13 октября 1914);
 Капитан 1-го ранга (28 ноября 1935);
 Флагман 2-го ранга (15 января 1940);
 Контр-адмирал (4 июня 1940).

Награды 
Орден Ленина (1945),

Орден Красного Знамени (1944),

два ордена Красной Звезды (1938, 1944),

два ордена Российской империи.

См. также 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940).
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Офицеры Русского императорского флота
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Моряки Великой Отечественной войны
Командиры Беломорской военно-морской базы
Коменданты Кронштадтской крепости
Похороненные на Донском кладбище
Сотрудники ЭПРОН